Первая ракетка посева — Виктория Азаренко — победительница турнира.

Посев 
{|
|
  Виктория Азаренко (Титул)
  Тимея Бачински (Полуфинал)
  Анжелика Кербер (Первый раунд)
  Ольга Савчук (Третий раунд)
  Чжань Юнжань (Третий раунд)
  Александра Возняк (Полуфинал)
  Моника Никулеску (Четвертьфинал)
  Доминика Цибулкова ''(Третий раунд)
|
<ol start="9">
 Марина Эракович ''(Четвертьфинал)
 Сюй Вэньсинь ''(Третий раунд)
 Каролина Возняцки ''(Третий раунд)
 Агнеш Савай ''(Финал)
 Алиса Клейбанова ''(Третий раунд)
 Магдалена Рыбарикова ''(Первый раунд)
 Дженнифер-Ли Хейнсер ''(Второй раунд)
 Пичиттра Тхонгдач ''(Первый раунд)
|}

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
Австралия